Лига чемпионов АФК 2011 — 30-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 9-й под названием Лига чемпионов АФК. Финал прошёл 5 ноября 2011 года на поле одного из финалистов турнира — в Чонджу.

Формат и участники 

Формат соревнования и представительство стран не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповой стадии турнира приняли участие 32 клуба, 30 (по 15 из Восточной и Западной Азии) из которых прошли в турнир напрямую, оставшиеся 2 участника определились в квалификационном раунде.

В этом розыгрыше изменения коснулись только состава участников квалификационного раунда. Так, Сингапур отозвал свою заявку на участие в турнире, Вьетнам был дисквалифицирован. Для участия в квалификационном раунде был приглашён третий представитель Катара. Таким образом, в квалификационном раунде приняли участие 6 клубов из 6 стран. Команды, представлявшие Индонезию и Таиланд, составили группу Восток. Команды из ОАЭ, Индии, Катара и победитель Кубка АФК 2010 сирийский «Аль-Иттихад» вошли в группу Запад. Для баланса один из клубов из группы Запад по жребию был переведён в группу Восток, этим клубом стал «Аль-Айн» из ОАЭ.

В групповом этапе 32 команды были разбиты на 8 групп — по 4 группы для Восточной и Западной Азии; 2 лучшие команды из группы вышли в плей-офф.

* В квалификационном раунде клуб «Аль-Айн» был переведён из группы Запад в группу Восток, победив, клуб автоматически был распределён в группу F Восточной Азии.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификационный раунд 
В квалификационном раунде приняли участие 6 клубов. По жребию клуб «Аль-Айн» из ОАЭ был переведён из группы Запад в группу Восток для баланса.

Матчи прошли 12 и 19 февраля 2011 года.

Западная Азия 

|-
!colspan="3"|Финальный матч

|}

Восточная Азия 

|-
!colspan="3"|Финальный матч

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определялся в одном матче на поле команды, занявшей первое место в группе.

Матчи прошли 24—25 мая 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 14 сентября, ответные — 27—28 сентября 2011 года.

|}

* «Сепахану» было засчитано техническое поражение в связи с участием в матче дисквалифицированного игрока. Матч закончился победой «Сепахана» 1:0.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 19 октября, ответные — 26 октября 2011 года.

|}

Финал 
Финальный матч прошёл 5 ноября 2011 года поле одного из финалистов турнира — в Чонджу.

Награды 
По итогам турнира также были присуждены следующие призы:
 «Самый полезный игрок» (Most Valuable Player Award):  Ли Дон Гук ( Чонбук Хёндэ Моторс)
 «Лучший бомбардир» (Top Scorer):  Ли Дон Гук ( Чонбук Хёндэ Моторс)
 «Приз Честной игры» (Fair Play Award):  Чонбук Хёндэ Моторс

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок АФК 2011
 Кубок президента АФК 2011

Ссылки 
 Лига чемпионов 2011 на сайте АФК 
 Русскоязычная версия

2011
Футбол в Азии в 2011 году